Rosellen ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Rosellen (* 1946), deutscher Fußballspieler
 Henri Rosellen (1811–1876), französischer Pianist, Musiklehrer und Komponist
 Jean Rosellen (1891–1952), deutscher Radrennfahrer
 Robert Wilhelm Rosellen (1829–1909), katholischer Priester und Kirchenhistoriker

Rosellen ist der Familienname des Pseudonyms Hans-Peter Rosellen, unter dem Hanns-Peter Baron Thyssen-Bornemissza von Kaszon (geb. 1941) mehrere Werke der Autoliteratur verfasst hat

Rosellen bezeichnet folgende Orte:
 Rosellen (Neuss), Stadtteil von Neuss